Бобикевич — українське прізвище.

 Бобикевич Костянтин (1855–1884) — український письменник, громадський діяч.
 Бобикевич Олекса Христофорович (1865–1902) — український політик, письменник, організатор кооперативного руху, релігійний діяч, священик УГКЦ.
 Бобикевич Остап Олексійович (1889—1970) — український композитор і піаніст, інженер.
 Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна (1896–1971) — письменниця, громадсько-культурна діячка.

Українські прізвища